Huske ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Huske (1932–2022), deutscher Bergbauingenieur und -autor
 Torri Huske (* 2002), US-amerikanische Schwimmerin